L'élection présidentielle de 2006 peut désigner :

 l'élection présidentielle béninoise de 2006 ;
 l'élection présidentielle colombienne de 2006 ;
 l'élection présidentielle de 2006 en république démocratique du Congo ;
 l'élection présidentielle costaricienne de 2006 ;
 l'élection présidentielle finlandaise de 2006 ;
 l'élection présidentielle malgache de 2006 ;
 l'élection présidentielle tchadienne de 2006 ;
 l'élection présidentielle vénézuélienne de 2006 ;
 l'élection présidentielle zambienne de 2006 ;
 l'élection législative et présidentielle nicaraguayenne de 2006.

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2006
 Élection présidentielle de 2005
 Élection présidentielle de 2007